Der Deutsche steht für:
 Passagierdampfer Sierra Morena (Schiff) ab 1934 als KdF-Kreuzfahrtschiff 
Der Deutsche ist Beiname von: 
Albert der Deutsche Albertus Magnus (um 1200–1280) deutscher Gelehrter und Bischof 
Brochard der Deutsche (14. Jh.), Dominikaner 
Ludwig der Deutsche (um 806–876), König des Ostfrankenreiches 
Notker der Deutsche (um 950–1022), Abt von St. Gallen 
Reiner der Deutsche († 13./14. Jh.), lateinischer Autor

Siehe auch
Der gute Deutsche
Der hässliche Deutsche